Глыбочка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глыбочка — агрогородок в Ушачском районе Витебской области.
 Глыбочка — деревня в Полоцом районе Витебской области.
 Глыбочка — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Глыбочка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Глыбочка — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Глыбочка — село в Шаблыкинском районе Орловской области.

Украина 
 Глыбочка — село в Белоцерковском районе Киевской области.

Другие географические объекты

Белоруссия 
 Глыбочка — озеро в Глубокском районе Витебской области.
 Глыбочка — озеро в Полоцком районе Витебской области.
 Глыбочка — озеро в Ушачском районе Витебской области.
 Глыбочка — река в Шумилинском районе Витебской области, приток Оболи.

Россия 
 Глыбочка — озеро в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Глыбочка Северная и Глыбочка Южная — озёра в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.
 Глыбочки